Jméno David Nitschmann mělo více osob:

 David Nitschmann (biskup) (1695/1696–1772) – misionář a první biskup Moravské církve
 David Nitschmann (tesař) (1676–1758) – tesař a misionář Moravské církve